Khorassania är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Georg Amsel 1951. Khorassania ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Khorassania